Miguel Ángel Alonso puede referirse a:

 Miguel Ángel Alonso Muñiz (1942-), exfubolista español;
 Miguel Ángel Alonso Oyarbide, Perico Alonso (1953-), exfutbolista español.